Yuan puede referirse a:

 la Dinastía Yuan de China, fundada por los mongoles;
 el yuan chino, oficialmente denominado Renminbi, unidad monetaria de la República Popular China.

Personas 
Emperador Yuan de Jin, primer emperador de la dinastía Jin oriental.
 Yuan Shikai, oficial militar y político chino durante el final de la dinastía Qing.
 Yuan Zhen, escritor chino de la dinastía Tang.
 Yuan Hongdao, escritor chino de la dinastía Ming.
 Yuan Mei, escritor chino de la dinastía Qing.
 Yuan, apellido chino tradicional.

Otros 
 los Thai Yuan, un pueblo que habita el norte de Tailandia;
 el idioma yuan, uno de los nombres por los que se conoce al idioma hablado por los Thai Yuan.
 Yuan, cada uno de los cinco poderes de la República de China establecidos en su constitución.
 al río Yuan (Yangtsé)  (),   un río de China,  afluente del río Yangtsé  que discurre por las provincias  de Hunan  y Guizhou.
 al río Rojo (Asia)   (), un río que discurre por  Vietnam y China, donde es llamado también río Yuan.
 Yuan Ka-Fai, un personaje ficticio del videojuego Tales of Symphonia.
 Tao Yúan, un personaje ficticio de la serie manga/anime Shaman King.